Alan García Pérez – politico peruviano
 Atilio Ceferino García Pérez – calciatore argentino naturalizzato uruguaiano
 Ayoze García Pérez – calciatore spagnolo
 Georgina García Pérez – tennista spagnola
 Iago García Pérez – attore spagnolo
 Iratxe García Pérez – politica spagnola
 José García Pérez – ex calciatore e allenatore di calcio argentino
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán – ex calciatore spagnolo
 Olga García Pérez – calciatrice spagnola
 Oscar Manuel García Pérez – ex schermidore cubano
 Pablo Gabriel García Pérez – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano